Goodson ist der Familienname von:

 Adrienne Goodson (* 1990), US-amerikanische Basketballspielerin
 Clarence Goodson (* 1982), US-amerikanischer Fußballspieler
 Courtney Goodson (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin